Квалификация по гандболу на летних Олимпийских играх 2016 проходит с декабря 2014 года по март 2016. На играх смогут принять участие 24 команды (12 мужских и 12 женских).

Мужчины

Квалифицированные команды

Распределение команд 
Если сборная, занявшая на чемпионате мира места со 2-го по 7-е, отбирается на Олимпийские игры через континентальное первенство, то путёвку на олимпийский квалификационный турнир получает сборная, занявшая 8-е место.

Если по результатам континентального отбора путёвку на олимпийский квалификационный турнир завоёвывает сборная уже получившая место по итогам чемпионата мира, то право на участие в квалификационном турнире получает следующая лучшая сборная континентального чемпионата.

В олимпийском квалификационном турнире примут участие лучшие неквалифицированные сборные по результатам континентальных первенств и чемпионата мира 2015 года
 Азия — 2 команды
 Америка — 1 команда
 Африка — 1 команда
 Европа — 2 команды
 Чемпионат мира 2015 — 6 команд

Женщины

Квалифицированные команды

Распределение команд 
Если сборная, занявшая на чемпионате мира места со 2-го по 7-е, отбирается на Олимпийские игры через континентальное первенство, то путёвку на олимпийский квалификационный турнир получает сборная, занявшая 8-е место.

Если по результатам континентального отбора путёвку на олимпийский квалификационный турнир завоёвывает сборная уже получившая место по итогам чемпионата мира, то право на участие в квалификационном турнире получает следующая лучшая сборная континентального чемпионата.

В олимпийском квалификационном турнире примут участие лучшие неквалифицированные сборные по результатам континентальных первенств и чемпионата мира 2015 года
 Азия — 1 команда
 Америка — 2 команды
 Африка — 1 команда
 Европа — 2 команды
 Чемпионат мира 2015 — 6 команд

Ссылки 
 Правила квалификации 

Гандбол
Квалификация